Draufgänger steht für:

 Der Draufgänger (1931), deutscher Spielfilm 
 Der Draufgänger (1940), US-amerikanischer Spielfilm
 Die Draufgänger (1952), Film von Nicholas Ray 
 Die Draufgänger (Comic), dt. Titel der im frz. Original Les Casseurs benannten Comic-Serie
 Die Draufgänger (1994), französische Fernsehserie
 Die Draufgänger (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie, 2010 bis 2012
 Die Draufgänger (Band), österreichische Volksmusik- und Schlagerband
 Draufgänger (Psychologie), Begriff aus der Psychologie

Siehe auch
 Ein tollkühner Draufgänger